Příjmení Horálek nese více různých osobností:

 Bedřich Horálek (4.3.1913, Hradec Králové–2.12.1989) – český malíř - krajinář a grafik, žák Otakara Nejedlého
 Helena Horálková (1933–2013) – česká výtvarnice a animátorka, tvůrce perníkových betlémů
 Helena Horálková (* 1955) – česká grafička
 Jaroslav Horálek (1954–1991) – český malíř, kreslíř a restaurátor
 Karel Horálek (1908–1992) – český jazykovědec, literární vědec a historik, folklorista, vysokoškolský pedagog a člen korespondent ČSAV
 Milan Horálek (1931–2012) – český a československý ekonom, publicista a politik
 Petr Horálek (* 1986) – český fotograf, kreslíř, spisovatel, cestovatel a astronom